MDT Agency (z ang. music defeats time) – polska agencja muzyczna
 MDT (z ang. mechanical diagnosis and therapy) – metoda fizjoterapeutyczna opracowana przez Robina McKenziego
 Mountain Daylight Time